Лаврентия (; ; ескимоски: Ӄышы) е село и административен център на Чукотски район, Чукотски автономен окръг, Русия. Това е единственият административен център със статут на село в Чукотка. Има излаз на Беринговия проток чрез залива Лаврентия. Населението му към 2016 г. е 1345 души.

История 
Селото е основано през 1928 г. във връзка с разпространяването на комунистическата идеология сред коренните народи на Чукотка. Селището е кръстено на залива, а заливът е кръстен от Джеймс Кук, който открива тези земи през 1778 г. в деня на Свети Лаврентий. През 1942 г. районният център е преместен от с. Уелен в Лаврентия.

Население

Климат

Икономика 
Селското стопанство е основният отрасъл (морски риболов и еленовъдство). Селото разполага с летище.

Източници 

Села в Чукотски автономен окръг